Preveza (stad), een Griekse stad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Preveza (departement), een Grieks departement